

Patronyme 

 Baptiste Lescarboura, joueur français de rugby à XV, fils de Jean-Patrick ;
 Jean-Patrick Lescarboura, joueur français de rugby à XV, père de Baptiste.

Homonymie de toponyme